Госуда́рственный гимн Армя́нской ССР () — государственный гимн Армянской Советской Социалистической Республики в 1944—1991. После обретения независимости от Советского Союза в 1991 году Армения приняла вместо него гимн «Моя Родина», хотя время от времени возникают предложения о восстановлении музыки гимна Армянской ССР с другим текстом в качестве государственного гимна.

Текст

Оригинальная версия

Постсталинская версия

Постсоветское предложение в качестве гимна Армении

Ссылки 
 MP3 вокальная версия
 Гимн Республики Армения

Песни 1944 года
Музыка Армении
Армянская ССР
Песни на армянском языке
Произведения Арама Хачатуряна